Аджман:
  — арабское племя
 Аджман (город) — город в ОАЭ
 Аджман (эмират) — самый маленький эмират ОАЭ
 Аджман (футбольный клуб) — футбольный клуб эмирата Аджман
  — замок в Шкофья-Лока, Словения